Appendicospora är ett släkte av svampar. Appendicospora ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Appendicospora